

Patronyme 

 
 Brandon Snyder (1986-), joueur américain de baseball.
 Chris Snyder (1981-), joueur de baseball américain.
 Cory Snyder (1962- ), joueur américain de baseball.
 Dan Snyder (1978-2003), joueur de hockey sur glace canadien.
 Daniel Snyder (1964- ), propriétaire de l'équipe des Redskins de Washington de la NFL.
 Deborah Snyder, productrice de cinéma américaine.
 Henry Snyder, professeur émérite d'histoire à l'université de Californie.
 Gary Snyder (1930-) poète, membre de la beat génération américain.
 Gerry Snyder (1920-2007), homme politique canadien
 John Otterbein Snyder (1867-1943), ichtyologiste américain.
 John Parr Snyder (1926-1997), cartographe américain.
 John W. Snyder (1895-1985), homme d'affaires et homme politique américain.
 Julie Snyder (1967- ), animatrice de télévision québécoise.
 Kirk Snyder (1983- ), joueur de basket-ball américain.
 Kyle Snyder (1995- ), lutteur américain.
 Liza Snyder (1968- ), actrice américaine.
 Lynsi Snyder Riche propriétaire de l'entreprise In-Out-Burger.
 Lucy A. Snyder (1971-), écrivaine américaine de fantasy.
 Maria V. Snyder (1973-), écrivaine américaine de fantasy et de science-fiction.
 Midori Snyder (1954-), écrivaine américaine de fantasy.
 Patrick Snyder, professeur d'histoire québécois.
 Rick Snyder {1958- ), Gouverneur du Michigan.
 Ruth Snyder (1895-1928), criminelle américaine.
 Scott Snyder (1976- ), scénariste de comics.
 Tara Snyder (1977- ), joueuse de tennis américaine.
 Timothy Snyder ou Timothy D. Snyder ou Timothy David Snyder (1969- ), historien américain.
 Vic Snyder (1947-), homme politique américain.
 Warren Snyder (1903-1957), athlète canadien.
 Zack Snyder (1966-), réalisateur, scénariste et acteur américain.
 Zilpha Keatley Snyder (1927-2014), écrivaine américaine de livres pour la jeunesse.

Personnages de fiction 
 Principal R. Snyder, personnage de fiction de la série télévisée Buffy contre les vampires

Toponyme 

 le comté de Snyder

Quatre villes des États-Unis porte ce nom :
 , New York
 Snyder, Texas
 Snyder, Oklahoma
 , Nebraska

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme néerlandais